Том Ленк (, род. ) — американский актёр. Он наиболее известен благодаря своей роли Эндрю Уэллса в телесериале «Баффи — истребительница вампиров» и его спин-оффе «Ангел».

Ленк родился в Уэстлейк-Виллидже, штат Калифорния и в 1997 году, после окончания колледжа, начал свою актёрскую карьеру. С тех пор он появился в более пятидесяти телевизионных шоу и фильмах, среди которых были гостевые роли в сериалах «Клиент всегда мёртв», «Доктор Хаус» и «Как я встретил вашу маму», и фильмах «Киносвидание», «Парень моей девушки» и «Операция «Арго»». Ленк добился известности благодаря своим ролям в бродвейских мюзиклах, таких как «Бриолин» и «Рок на века». Также в 2013—2014 годах он играл второстепенную роль в сериале «Ведьмы Ист-Энда».

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 
 Официальный веб-сайт

Актёры телевидения США